

События 

 19 января — В Нью-Йорке прошла ежегодная, 9-я по счёту, церемония внесения имён выдающихся музыкантов в Зал славы рок-н-ролла. На этот раз избранными стали «The Animals», «The Band», Дуэйн Эдди, «The Grateful Dead», Элтон Джон, Джон Леннон, Боб Марли и Род Стюарт. Эксл Роуз и Брюс Спрингстин выступили на шоу в качестве дуэта исполнив знаменитый «битловский» хит «Come Together».
 30 января — Певица Натали Коул исполнила национальный гимн США перед 28-м по счету матчем за «Супербоул», проходившем в городе Атланта (шт. Джорджия).
 14 февраля — В городе Саусалито (шт. Калифорния, США) состоялось бракосочетание вокалиста «Grateful Dead» Джерри Гарсии и режиссёра-сценариста Деборы Кунс.
 1 марта — Nirvana отыграли свой финальный концерт в Мюнхене.
 18 марта — Басист Дэррил Джонс заменил ушедшего из «The Rolling Stones» Билла Уаймэна присоединившись к группе в качестве сайдмэна.
 21 марта — Брюс Спрингстин получил премию «Оскар» за песню «Streets of Philadelphia», которая вошла в саундтрек фильма «Филадельфия».
 22 марта — Почти за год до своей трагической гибели певица Селена выпустила последний испаноязычный альбом Amor Prohibido.
 23 марта — Один из участников швейцарского электронного дуэта Yello Дитер Майер пробыл час у мемориальной доски с надписью «23 марта 1994 года с 3 до 4 часов дня здесь будет стоять Дитер Майер» на железнодорожной станции г. Кассель, Германия, которую он установил до этого в 1972 году в рамках выставки Documenta 5, проходящую в этом городе каждые пять лет.
 5 апреля — умер лидер Nirvana — Курт Кобейн. Группа распалась.
 7 апреля — Суд города Батон-Руж (шт. Луизиана) признал легендарного соул-певца Перси Следжа виновным в уклонении от уплаты налогов.
 16 апреля — В кафедральном соборе Святого Людовика (Новый Орлеан) состоялась свадьба эстрадно-джазового певца-актёра Гарри Конника мл. и топ-модели Джилл Гудакр.
 27 мая — Образовалась российская рок-группа «Сплин».
 1 июня — В Нью-Йорке, в Sheraton New York Hotel and Towers прошла 25-я ежегодная церемония внесения имён выдающихся композиторов в Зал Славы сочинителей песен. На этот раз подобной чести были удостоены братья Гибб (Барри, Морис и Робин), Отис Реддинг, Лайонел Ричи а также Карли Саймон.
 11 июня — Фил Коллинз был произведён в лейтенанты Королевского Викторианского ордена за активное участие в работе благотворительного фонда принца Чарльза The Prince's Trust.
 18 июля — Вокалистка «The Cranberries» Долорес О’Риордан вышла замуж за бывшего гастрольного менеджера «Duran Duran» Дона Бартона.
 22 июля — Открытый в 1980 году словацким астрономом Ладиславом Брожеком астероид получил имя «3834 Zappafrank» — в честь скоропостижно скончавшегося от рака годом ранее американского рок-музыканта Фрэнка Заппы.
 1 августа — в Москве образовалась группа «Русское гетто» (ныне «Коловрат»). Появление «правой сцены» и неонацистской музыки в России.
 12 августа — В Согертисе (штат Нью-Йорк) открылся рок-фестиваль «Woodstock '94», посвящённый 25-й годовщине своего знаменитого предшественника, состоявшегося в 1969 году. За три дня шоу посетили около 350 тысяч человек, а список приглашённых хэдлайнеров включал в себя таких именитых исполнителей как: Джо Кокер, «The Cranberries», «Metallica», «Aerosmith», «Red Hot Chili Peppers» и Питер Гэбриэл.
 25 августа — Билли Джоэл и его вторая жена Кристи Бринкли окончательно развелись, но при этом сохранили дружеские отношения.
 30 августа — вышел дебютный альбом английской рок-группы Oasis Definitely Maybe, который неоднократно возглавляет списки лучших альбомов всех времён. С выходом Definitely Maybe принято считать начало эпохи брит-попа.
 8 сентября — Джазмен Херби Хэнкок был награждён именной звездой на голливудской «Аллее славы».
 14 сентября — Американская соул- и ритм-энд-блюзовая вокальная поп-группа «The Temptations» получила звезду на голливудской «Аллее славы».
 18 сентября — В Новом Орлеане, штат Луизиана, прошёл очередной, 7-й по счету, благотворительный фестиваль в помощь фермерам «Фарм Эйд» (Farm Aid VII). Среди выступающих на нём участников в этот раз были Крис Кристофферсон, Уилли Нельсон, «Spin Doctors» и Нил Янг.
 27 сентября — выход дебютного альбома «Under the Table and Dreaming» группы Dave Matthews Band.
 29 сентября — Участницы американской R&B группы «The Pointer Sisters» получили звезду на голливудской «Аллее славы».
 20 ноября — Дэвид Кросби перенёс экстренную операцию по пересадке печени в одном из специализированных трансплантологических центров Лос-Анджелеса. Столь серьёзный недуг музыканта был вызван чрезмерным злоупотреблением алкоголем и наркотиками, приведшим впоследствии к гепатиту C.
 17 декабря — Гитарист «Bon Jovi» Ричи Самбора сочетался браком в Париже с актрисой Хизер Локлир (бывшей одно время женой барабанщика «Mötley Crüe» Томми Ли).
 После небольшого перерыва (с 1992 года) в 1994 году вокалист Сергей Скачков вновь воссоздал группу «Земляне»: новая концертная программа была названа «Второй виток вокруг Земли», презентация её состоялась в московском клубе «Манхэттен экспресс».
 Основан звукозаписывающий лейбл Immortal Records.

Образовавшиеся группы 
 Arthemesia
 Empyray
 Eyesburn
 Garbage
 Guano Apes
I.F.K.
 Lamb
 Limp Bizkit
 Mineral
 Moloko
 Muse
 Pink Martini
 Placebo
 Rammstein
 Savage Garden
 Sigur Rós
 Spiritual Seasons
 Static-X
 The Rasmus
 Zdob şi Zdub
 Зимовье Зверей
 Океан Ельзи (12 октября)
 СерьГа (1 июня)
 Сплин (27 мая)

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «The Sign» (Ace of Base)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «The Sign» (Ace of Base)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Love Is All Around» (Wet Wet Wet)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Cross Roads» (Bon Jovi)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Тони Беннетт за «MTV Unplugged»
 «Грэмми» за запись года — Шерил Кроу за «All I Wanna Do»
 «Грэмми» за песню года — Брюс Спрингстин за «Streets of Philadelphia»
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «Parklife» (Blur), альбом — Parklife (Blur)
 Лучшая песня согласно журналу Rolling Stone — «Hallelujah» (Джеф Бакли)

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 The Animals (Эрик Бёрдон, Хилтон Валентайн, Алан Прайс, Джон Стил и Чес Чендлер)
 The Band (, , Робби Робертсон,  и Левон Хелм)
 Grateful Dead (, , Джерри Гарсия, , , , , , , ,  и )
 Элтон Джон
 Джон Леннон
 Боб Марли
 Род Стюарт
 Дуэйн Эдди
Раннее влияние:
 Вилли Диксон
Неисполнители:
 Джонни Отис

Зал славы авторов песен 
 Барри Гибб
 Морис Гибб
 Робин Гибб
 Отис Реддинг
 Лайонел Ричи
 Карли Саймон
Награда Джонни Мерсера:
 
Награда Эйба Олмена издателю:
 Бадди Моррис
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Лина Хорн
Награда покровителю искусств:

Зал славы кантри 
 Мерл Хаггард

Самые успешные хиты года 
Следующие композиции достигли наивысших мест в чартах по всему миру в 1994 году.

Десятка лучших альбомов года 
Нижеследующий список альбомов составлен из их положения в более чем 5800 чартах мира.

 Jeff Buckley — Grace
 Oasis — Definitely Maybe
 Weezer — Weezer
 Portishead — Dummy
 Nirvana — MTV Unplugged in New York
 Green Day — Dookie
 Nas — Illmatic
 Blur — Parklife
 Soundgarden — Superunknown
 Nine Inch Nails — The Downward Spiral

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 1994 года.

 21st Century (Blue System, 21 марта)
 Люди выращивают цветы (ДРУЖКИ)
Оранжевое настроение (Чайф)
 Analogue Bubblebath 4 (Aphex Twin)
 Antenna (ZZ Top, 18 января)
 Asphyx (Asphyx)
 Awake (Dream Theater, 4 октября)
 Bedtime Stories (Мадонна)
 Both Sides (Фил Коллинз)
 Burn My Eyes (Machine Head) — дебютный альбом
 Cheshire Cat (Blink-182) — дебютный альбом
 Chocolate and Cheese (Ween)
 Cross Road (Bon Jovi, 11 октября)
 Cyfry (Przyjaciele)
 De Mysteriis Dom Sathanas (Mayhem)
 Definitely Maybe (Oasis)
 Dial Hard (Gotthard)
 Different Dreams (Masterboy)
 Divine Intervention (Slayer)
 Dookie (Green Day)
 Dummy (Portishead) — дебютный альбом
 Far Beyond Driven (Pantera)
 Fear, Emptiness, Despair (Napalm Death)
 Feed-Us (Cradle of Thorns)
 Fire on Earth (Laserdance)
 Focus (Cynic)
 For All Tid (Dimmu Borgir) — дебютный альбом
 From the Cradle (Эрик Клэптон)
 Funeral Service (Mental Home) — дебютный альбом
 Grace (Jeff Buckley, 23 августа) — дебютный альбом
 The Greatest Hits (INXS)
 Happiness? (Roger Taylor)
 Hear the Masses (Брэдли Джозеф)
 Hell Freezes Over (The Eagles)
 Hex (Bark Psychosis)
 Hungry for Stink (L7)
 Hvis lyset tar oss (Burzum)
 I Say, I Say, I Say (Erasure)
 Ill Communication (Beastie Boys)
 Illmatic (Nas) — дебютный альбом
 Incunabula (Autechre)
 Jar of Flies (Alice In Chains)
 Korn (Korn) — дебютный альбом
 Let Love In (Nick Cave and the Bad Seeds)
 Live At The Brixton Academy (The Brian May Band)
 Live Through This (Hole)
 Master of the Rings (Helloween)
 Mellow Gold (Бек)
 Monster (R.E.M., 27 сентября)
 Motorcade of Generosity (Cake, 7 февраля)
 MTV Unplugged in New York (Nirvana, 1 ноября)
 Muse Sick-n-Hour Mess Age (Public Enemy)
 Music for the Jilted Generation (The Prodigy, 4 июля)
 Nigredo (Сергей Калугин)
 No Need to Argue (The Cranberries, 3 октября)
 No Quarter (Джимми Пейдж и Роберт Плант, 14 октября)
 One Foot in the Grave (Бек)
 Parklife (Blur)
 Portrait of an American Family (Marilyn Manson) — дебютный альбом
 Quel punto (Адриано Челентано)
 Ready to Die (The Notorious B.I.G.) — дебютный альбом
 Selected Ambient Works Volume II (Aphex Twin)
 Smash (The Offspring)
 Snuff the Punk (P.O.D.)
 Southernplayalisticadillacmuzik (Outkast, 26 апреля) — дебютный альбом
 Stereopathetic Soul Manure (Бек)
Stop Killing Dolphins (Дубовый Гаайъ)
 Superunknown (Soundgarden)
 Symphony X (Symphony X) — дебютный альбом
 Talk (Yes)
 Thank You for the Music (ABBA)
 The Bleeding (Cannibal Corpse)
 The Cross of Changes (Enigma)
 The Division Bell (Pink Floyd)
 The Downward Spiral (Nine Inch Nails)
 The Fatherless & the Widow (Sixpence None the Richer) — дебютный альбом
 The Hot Seat (Emerson, Lake & Palmer)
 The Principle of Evil Made Flesh (Cradle of Filth)
 The Return of the Space Cowboy (Jamiroquai)
 The Shadowthrone (Satyricon)
 The Sign (Ace of Base)
 The Songs of Distant Earth (Mike Oldfield)
 There Is a Party (DJ BoBo)
 Thirsty work (Status Quo)
 Thug Life: Volume 1 (Thug Life, 26 сентября)
 Tical (Method Man) — дебютный альбом
 Tři čuníci (Яромир Ногавица)
 Turn It Upside Down (Spin Doctors)
 Unplugged (Машина времени)
 Vauxhall and I (Моррисси)
 Vitalogy (Pearl Jam)
 VROOOM (EP, King Crimson)
 Weight (Rollins Band)
 Wildhoney (Tiamat)
 Welcome to Sky Valley (Kyuss)
 X-Ten (Blue System, 31 октября)
 Youthanasia (Megadeth)
 Это всё... (ДДТ)
 А нам всё равно (Дюна)
Гомерический хохот (Монгол Шуудан)
 Зона Любэ (Любэ)
 Пепел любви (Алексей Глызин)
Жиган-лимон (Михаил Круг, апрель)
Пыльная быль (Сплин, 27 мая)
 Прикоснись (Валерий Леонтьев)
Танго на облаке (Крематорий)
 Танцы после порева (Сектор Газа)
 Титаник (Наутилус Помпилиус, 28 апреля)
Танец на цыпочках (Настя)
 Троды плудов (Несчастный случай)
 Кащей Бессмертный (Сектор Газа)
 Я не Рафаэль (Филипп Киркоров)
Я не надувная (Наталья Штурм) — дебютный альбом
 Синий понедельничек (Маша Распутина)
 Немного огня (Пикник)

Музыкальные фильмы 
 Аукцыон у Митьков (АукцЫон)
 Зона Любэ (Любэ)

Родились 
 1 февраля — Гарри Стайлз — британский певец, автор песен и актёр, участник группы One Direction
 2 февраля — Кевин Фрэт (ум. ) — пуэрто-риканский певец
 1 марта — Джастин Бибер — канадский певец, автор песен и музыкант
 12 марта — Кристина Гримми (ум. ) — американская певица и пианистка
 29 марта — Солли (ум. ) — южнокорейская певица, актриса и модель, участница группы f(x)
 18 июня — Takeoff (ум. ) — американский рэпер, участник группы Migos
 9 августа — King Von (ум. ) — американский рэпер
 29 сентября — Холзи — американская певица и автор песен

Скончались 
 7 февраля — Витольд Лютославский (81) — польский композитор и дирижёр
 24 февраля — Дина Шор (77) — американская актриса и певица
 5 апреля — Курт Кобейн (27) — американский певец, музыкант и автор песен, вокалист и гитарист группы Nirvana
 14 июня — Генри Манчини (70) — американский дирижёр и композитор
 28 августа — Альфонсо Летельер Льона (81) — чилийский композитор и педагог
 13 сентября — Георги Тутев (70) — болгарский композитор и дирижёр
 20 сентября — Джул Стайн (88) — британский и американский композитор и автор песен
 1 декабря — Мирча Кириак (75) — румынский композитор и педагог
 15 декабря
 Алексей Абаза (78) — советский и американский пианист, композитор и музыкальный педагог
  (99) — американский автор песен

См. также

Примечания